Tigre kan syfta på följande:
 Tigre – ett språk som talas i norra Eritrea.
 Tigré – ett mönster i kattpäls

Geografi

Antarktis 

 Tigre (ö),

Argentina 

 Tigre (ort), Buenos Aires,

Brasilien 

 Paraipaba (ort), Ceará,

Honduras 

 El Tigre (ort i Honduras), Departamento de Cortés,

Syrien 

 Al-Malikiyah District, distrikt, al-Hasakah, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar